Clayton Brook ist der Name folgender geographischen Objekte:

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Clayton Brook (Aroostook River) im Aroostook County, Maine 
 Clayton Brook (Squa Pan Stream) im Aroostook County, Maine 

Orte in Großbritannien:
 Clayton Brook (Lancashire), Wohnsiedlung in Lancashire, England